Risso puede hacer referencia a:

Personas 
Antoine Risso, naturalista y botánico francés.
Albert Risso, sindicalista y político gibraltareño.
Eduardo Risso, historietista argentino.
Eduardo Risso, remero uruguayo.
Ignacio Risso, futbolista uruguayo.
Mauricio Risso, futbolista argentino.
Romildo Risso, poeta uruguayo.
Walter Pintos Risso, arquitecto y político uruguayo.

Lugares

Risso, localidad uruguaya del departamento de Soriano.